АС — акронім, скорочення кирилицею, яке може означати:

 Автоматизована система (АС) — сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина.
 Акустична система (АС) — пристрій для відтворення звуку, що складається з однієї або кількох динамічних головок, розташованих у корпусі (акустичному оформленні).
 Африканський Союз (АС) — міжурядова організація, що складається з 53 африканських країн.
 АС — апеляційний суд.
 Аварійна ситуація (АС) — стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та (чи) умов безпечної експлуатації, але не перейшов у аварію,.

Див. також 

 Ас (значення)
 Ас
 AC — акронім латиницею
 Аси
 АСУ
 Асса
 Ася

Акроніми